Бори́с Та́дич (; род. 15 января 1958 года, Сараево) — сербский государственный и политический деятель, председатель Демократической партии. Президент Сербии (2004—2012).

Биография

Ранние годы и происхождение 
Родился в городе Сараево в семье преподавателя Белградского университета Любомира Тадича и врача-нейропсихиатра Невенки Тадич.

Образование 
Начальную и среднюю школу окончил в Белграде. Изучал социальную психологию в Белградском университете. Был преподавателем психологии в 1-й Белградской гимназии.

Политическая деятельность 
Основатель и первый директор Центра по развитию демократии.

Член Демократической партии с 1990 года. Председателем партии избран в 2004 году через год после убийства Зорана Джинджича.

После бульдозерной революции с ноября 2000 по июнь 2001 года в должности министра телекоммуникации входил в состав правительства Югославии. Также выполнял функции министра обороны в совете министров Сербии и Черногории.

Во главе Сербии 
Является сторонником европейской интеграции; один из ключевых пунктов его президентской программы — скорейшая интеграция Сербии в Евросоюз. Победил во втором туре президентских выборов в 2004 году, получив 53 % голосов, опередив националиста Томислава Николича. В должности президента Сербии сменил Предрага Марковича. В 2008 году в первом туре с небольшим перевесом проиграл президентские выборы Томиславу Николичу, однако одержал победу во втором туре, став президентом во второй раз.

4 апреля 2012 года объявил о досрочной отставке с поста президента Сербии. Формально сложил полномочия 5 апреля, после того как известил о своей отставке председателя Скупщины.

Личная жизнь 
Владеет английским, сербским и французским языками.

Женат вторым браком, вторая жена — Татьяна Тадич (урождённая Родич) 1958 г.р., от второго брака имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 

 Борис Тадич
 Президент Сербии
 

Политики XX века
Политики XXI века
Члены Демократической партии (Сербия)
Выпускники философского факультета Белградского университета
Правители Европы XXI века